Turbinicarpus alonsoi  — вид растений из семейства Кактусовых. Видовое латинское название дано в честь Алонсо Гасия Луна, мексиканского мальчика, который нашёл это растение во время участия в экспедиции исследователя кактусов Чарлза Эдварда Гласса.

Эндемик Мексики (штат Гуанахуато).

Растение одиночное, плоско-шаровидное, достигающее в диаметре 6-9 см. Стебель находится преимущественно под землёй, может достигать длины 9-10 см. Рёбра спиралевидные, разделены на бугорки, серо-зелёного цвета. Ареолы сначала с коричневой шерстью, позже шерсть сереет. Колючек 3-5, длиной 20 мм, уплощённые, серые с тёмным кончиком. Цветки от вишнёво-красных до розовато-пурпурных, с более ярко окрашенной центральной полоской, до 2 см длиной, лепестки зубчатые. Пестик белый. Плод может содержать до 100 семян.

Размножение происходит семенами.

Примечания

Литература 
 Буренков А. А. Кактусы в гостях и дома, — Феникс, 2007г., — 472с. — ISBN 978-966-651-431-1
 О. В. Ильяшенко и др. Кактусы. Донецк, «Скиф», 2003.
 Нико Вермёлен Кактусы Пер. с англ. Л. Р. Ермаковой. — М.: Издательский Дом «Кладезь», 1998. — 144 с. с ил. ISBN 5-85292-021-5

Ссылки 
 Cactofili — фотографии кактусов
 Turbinicarpus alonsoi на сайте «Desert-tropicals» 
 Turbinicarpus alonsoi на сайте «Plantsystematics» 
 Turbinicarpus alonsoi // Cactus art. The world of cacti & succulents 
 [https://web.archive.org/web/20150924151729/http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?408040 Turbinicarpus alonsoi на сайте «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

Кактусовые
Эндемики Мексики
Таксоны растений, названные в честь людей
Флора Северной Америки